Краснокамский район:

 Краснокамский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование Республики Башкортостан.
 Краснокамский район — административно-территориальная единица Свердловской области в октябре 1935 — октябре 1938 гг. (на территории будущей с 1938 года Пермской (Молотовской) области).
 Краснокамский муниципальный район — муниципальное образование Пермского края в 2004—2018 годах.